Der Giro Donne 2006 fand vom 30. Juni bis 9. Juli 2006 statt. Nach 894,2 km und 10 Etappen siegte Edita Pučinskaitė vor Nicole Brändli und Susanne Ljungskog.

Teilnehmende Mannschaften

Etappenliste

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2006
Radrennen 2006